Ulughbegsaurus (лат., возможное русское название — улугбегзавр) — род тероподовых динозавров из клады Carcharodontosauria, известный по ископаемым остаткам из отложений биссектинской свиты (туронский ярус, верхний мел) в Узбекистане. Типовой и единственный известный вид в составе рода — Ulughbegsaurus uzbekistanensis.

Открытие и наименование 
Голотипом Ulughbegsaurus является экземпляр UzSGM 11-01-02 (часть левой верхней челюсти), обнаруженный в биссектинской свите в Узбекистане в 1980-х годах. Экземпляр принадлежит коллекции Государственного геологического музея Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам (Ташкент, Узбекистан). Также к роду причисляют ещё два экземпляра: CCMGE 600/12457 — скуловая ветвь (jugal ramus) верхней челюсти, первоначально отнесённая к дромеозавриду итемиру (Itemirus), и ZIN PH 357/16 — задний конец правой верхней челюсти.

Изолированные зубы из биссектинской свиты морфологически схожи с зубами представителей клады Carcharodontosauria, из чего следует, что они, возможно, принадлежат Ulughbegsaurus или другому роду кархародонтозавров.

Род и вид описали К. Танака и соавторы в 2021 году. Родовое название дано в честь султана Тимуридов XV века и учёного Улугбека;  [sauros] означает «ящер, ящерица». Видовое название означает «узбекистанский».

Описание 
Длина тела Ulughbegsaurus  оценивается в 7,5—8 м, а его масса — более чем в 1000 кг.

Систематика 
Авторы описания рода провели два филогенетических анализа с использованием двух разных наборов данных. Первый анализ поместил Ulughbegsaurus в  с представителями Neovenatoridae (включая Megaraptora), второй — в политомию с базальными Carcharodontosauria; клада Megaraptora в последней топологии была восстановлена в составе тираннозавроид (Tyrannosauroida).

Топология №1: матрица Hendrickx & Mateus, 2014
 

Topology №2: матрица Chokchaloemwong et al., 2019

Палеобиология 
Ulughbegsaurus был представителем экосистемы биссектинской свиты наряду с другими плотоядными тероподами, в том числе тираннозавроидом Timurlengia и дромеозавридом Itemirus. Судя по его размеру, он мог быть верховным хищником своей экосистемы. Это говорит о том, что, по  крайней мере, в Азии представители Carcharodontosauria оставались доминировавшими хищными тероподами вплоть до турона (позже на смену им пришли тираннозавроиды).

Примечания 

Аллозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии из меловых отложений Узбекистана
Фоссилии, описанные в 2021 году